Es la decimonovena gira que realiza actualmente la banda de heavy metal argentino Rata Blanca. Comenzó el 2 de marzo de 2023. Se realiza para recorrer todos sus éxitos en sus más de 30 años de trayectoria. Es la segunda gira de la banda en realizarse tras la pandemia. Comenzaron por Villa Regina, para luego seguir por Neuquén y Bariloche. Se espera que sigan recorriendo varios puntos más del país, e incluirán países de América Central, Colombia y Perú, y se suma la apertura para Def Leppard y Mötley Crüe en Buenos Aires. Actualmente esta gira se encuentra en desarrollo, mientras se espera el lanzamiento del nuevo disco, el decimosexto en su carrera, que según dicen, se encuentra en proceso de grabación.

Gira mundial

2023 

Comienzan un nuevo año de trayectoria tocando el 2 de marzo en el Teatro Círculo Italiano de Villa Regina. Esta gira se caracteriza por ser la primera que Rata Blanca abre en el Sur del territorio argentino. A su vez, es la segunda que la banda desarrolla tras la Pandemia de Coronavirus en nuestro país. Marca el regreso a los escenarios después de tres meses de haber terminado su extensa gira por el mundo el 10 de diciembre de 2022, con un concierto en el estadio de Quilmes. Los días 3 y 4 de marzo, la banda realiza dos funciones a lleno total en el Casino Magic. La función del 3 de marzo se sumó a la ya pautada, por localidades agotadas, como sucedió durante la gira de presentación de La llave de la puerta secreta, cuando la banda tocó en la ya extinta filial de Mendoza del Teatro Gran Rex los días 12 y 14 de junio de 2005, como así también en otras ocasiones de su larga trayectoria, previo a tocar en Córdoba, Rosario y el estadio Obras, en este último se realizó la presentación oficial de este disco los días 24 y 25 de junio de ese mismo año. El 5 de marzo, la banda regresó a San Carlos de Bariloche para dar un concierto en el Gimnasio María Auxiliadora. La familiaridad de la banda con el Sur argentino viene dándose desde noviembre de 1989, cuando en aquella ocasión presentaron su disco homónimo, lanzado en 1988 y simplemente autotitulado Rata Blanca, en el marco de la gira que le da título, siendo estos los primeros shows con Adrián Barilari en la voz tras la abrupta salida de Saúl Blanch. Tocaron allí también en 1994, 1995 y 1996 con Mario Ian, en 1997 con Gabriel Marián y desde el 2000 hasta la fecha otra vez con Adrián Barilari, a excepción de los años 2019, 2020 y 2021, estos últimos dos años a causa de la Pandemia de Coronavirus. El 9 de marzo, la banda se encarga de abrir el concierto de Def Leppard y Mötley Crüe en Buenos Aires, en el marco de su gira conjunta The World Tour 2023. Tuvo lugar en el Parque Sarmiento. Esta es una nueva experiencia de la banda como acto de apertura de artistas extranjeros en Argentina. Ya lo habían hecho en 1995 como teloneros de Bruce Dickinson en el estadio Obras (11 de marzo de 1995 con Mario Ian), para AC/DC en el estadio de River (19 de octubre de 1996 junto a Divididos y Riff, con Gabriel Marián como cantante), a Kiss también en el estadio de River (7 de noviembre de 2012) y a Megadeth en Tecnópolis en el marco del Monsters of Rock (4 de noviembre de 2017 junto a Plan 4 y Vimic). La banda no toca de manera independiente en el Parque Sarmiento desde aquellas frías noches de junio de 1991 (7, 8 y 9 de junio), cuando en aquella ocasión presentaron en sociedad su exitoso disco Magos, espadas y rosas, en el marco de una larga y maratónica gira que los llevó por todo el país, a lo largo y a lo ancho de todas las provincias dando un total de 120 shows durante ese año 1991, cuyo título es Por el camino del Sol, bautizada así en honor a la quinta canción de este disco, que se llama justamente El camino del Sol. El concierto corrió un grave peligro de suspensión, ya que se juntaron firmas para que trasladen a las lechuzas debido a que podía ocasionar graves problemas hacia estas aves. Mas a pesar de eso, el concierto se pudo realizar, y resultó ser una fecha histórica para el rock internacional. Tras el demoledor concierto en conjunto con Def Leppard y Mötley Crüe en el Parque Sarmiento, la banda dio los tres últimos conciertos de su gira por el Sur. Se desarrollaron en Comodoro Rivadavia (10 de marzo), Río Gallegos (11 de marzo) y Río Grande (12 de marzo). Tuvieron lugar en el Teatro María Auxiliadora, en el Microestadio Boxing Club y en el Gimnasio Club Sportivo Río Grande. En el anteúltimo destino tocaron tras 15 años de su última vez, en la despedida de La llave de la puerta secreta. En esa ciudad de la provincia más austral del país tocaron tras 32 años. La última vez que habían tocado allí fue el 11 de agosto de 1991 tras tocar en Río Gallegos el 9 de agosto y en el Microestadio de Ferro el 5 de agosto. Luego dieron una gira por el Noroeste argentino. Tuvieron lugar en La Banda, San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy. Las 4 sedes fueron el Complejo Cayococo (16 de marzo), el Teatro Mercedes Sosa (17 de marzo), el Teatro Provincial (18 de marzo) y el Centro Cultural Martín Fierro (19 de marzo). En Santiago del Estero tocaron tras 8 años, es decir desde el 24 y 25 de septiembre de 2015 cuando se presentó Tormenta eléctrica, a casi dos semanas de la presentación del disco en Buenos Aires. Cabe recordar que el concierto en La Banda iba a ser el 30 de mayo de 2020, y se iban a presentar temas de lo que será su nuevo disco, pero se había suspendido a causa de la Pandemia de COVID-19 que paralizó las actividades. Por otro lado, no tocaban en las otras ciudades antes mencionadas desde el 2017 (24, 25 y 26 de marzo), en el marco de la última etapa de la presentación de Tormenta eléctrica, y a su vez una de las últimas veces con Guillermo Sánchez al mando de las cuatro cuerdas. El último concierto se desarrolló a tres años del confinamiento decretado en Argentina el 19 de marzo de 2020 a causa de la Pandemia de COVID-19.

Setlist 

Representa el concierto del 2 de marzo de 2023 en Villa Regina

 "Michelle odia la oscuridad"
 "Sólo para amarte"
 "Agord, la bruja"
 "Volviendo a casa"
 "La otra cara de la moneda"
 "Talismán"
 "El círculo de fuego"
 "La canción del guerrero"
 "Ella"
 "Guerrero del arco iris"
 "El Amo del Camino"
 "Mujer amante"
 "71-06 (Endorfina)"
 "Rock and Roll Hotel"
 "Aún estás en mis sueños"
 "La leyenda del hada y el mago"

Conciertos 
<center>

Formación durante la gira 

 Walter Giardino - Guitarra líder (1986-1997, 2000-Actualidad)
 Adrián Barilari - Voz (1989-1993, 2000-Actualidad)
 Pablo Motyczak - Bajo (2017-Actualidad)
 Fernando Scarcella - Batería (2000-Actualidad)
 Danilo Moschen - Teclados (2010-Actualidad)

Véase también 

 Rata Blanca

Giras musicales de Rata Blanca
Giras musicales de 2023